Il doppio del torneo di tennis Namangan Women's Tournament 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Oksana Kalašnikova e Marta Sirotkina che hanno battuto in finale Naomi Broady e Paula Kania 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Iryna Burjačok /  Lenka Wienerová (quarti di finale)
 Alexandra Artamonova /  Kateryna Kozlova (quarti di finale)

 Veronika Kapšaj /  Anastasіja Vasyl'jeva (quarti di finale)
 Monique Adamczak /  Emily Webley-Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Namangan Women's Tournament 2012